Il doppio del torneo di tennis Bancolombia Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sebastian Quintero e Oscar Rodriguez-Sanchez che hanno battuto in finale Gustavo Marcaccio e Diego Veronelli 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Enzo Artoni /  Martín Vassallo Argüello (primo turno)
 Salvador Navarro /  Sergio Roitman (quarti di finale)

 Mariano Delfino /  Diego Moyano (primo turno)
 Santiago González /  Alejandro Hernández (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bancolombia Open 2004